Boeing Superfortress fue el nombre dado a dos tipos de bombardero estratégico de la Segunda Guerra Mundial:
 Boeing B-29 Superfortress;
 Boeing B-50 Superfortress.